DWT eller Dwt kan syfta på:

 DWT – ett matematiskt begrepp inom numerisk analys och funktionsanalys (funktionalanalys) från engelska Discrete wavelet transform, se Wavelettransformation
 DWT – ett mått på ett fartygs maximala lastförmåga, se dödvikt
 dwt – en äldre engelskt myntvikt pennyweight, se troyvikt